Incardona ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Incardona (* 1969), Schweizer Schriftsteller
 Silvia Incardona (* 1968), deutsche Moderatorin